Nuevo Casas Grandes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Casas Grandes (ort), Chihuahua, 
 Nuevo Casas Grandes (kommun), Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar